Дейл Кровер () — американский музыкант, наиболее известный своим участием в группах The Melvins и The Men of Porn, в качестве барабанщика, а также в течение непродолжительного времени, как барабанщик группы Nirvana.

Дискография 

Музыканты Nirvana
Гранж-музыканты